Гиличены () — село в Теленештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Гиличены, включающей также сёла Кучоая и Новая Кучоая.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гиличень проживает 1766 человек (871 мужчина, 895 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Теленештского района